Amerikai Egyesült Államok
 Ackley (Iowa)
 Ackley (Wisconsin)